The Platinum Collection è un album raccolta dei Fine Young Cannibals, pubblicato nel 2006.

Tracce 
 She Drives Me Crazy 
 Johnny Come Home
 Suspicious Minds
 I'm Not the Man I Used to Be
 I'm Not Satisfied
 Blue
 Funny How Love Is
 Ever Fallen in Love
 Don't Look B
 It's OK (It's Alright)
 Pull the Sucker Off 
 Prick up Your Ears
 Wade in the Water